Haliotis assimilis är en snäckart som beskrevs av Dall 1878. Haliotis assimilis ingår i släktet Haliotis och familjen Haliotididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
assimilis